Dictyoptera (грч. δίκτυον diktyon „мрежа“ и πτερόν pteron „крило“) је ред инсеката који укључује два постојећа реда полинеоптерних инсеката: ред Бубашвабе (термити и бубашвабе заједно) и ред Богомољке. Док сви модерни Dictyoptera имају кратке јајокрилце, најстарији фосили Dictyoptera имају дуге овипозиторе, слично припадницима правокрилаца.

Класификација и филогенија 
Употреба термина Dictyoptera  се мењала током година, и иако је углавном био ван употребе током већег дела прошлог века, постаје све шира употреба. Обично се сматрало надредом, са три реда Термити, Бубашвабе and Богомољке. У неким класификацијама, међутим, Dictyoptera је пребачен у статус реда, а у другим је ред Термити подведен под Бубашвабе док је Dictyoptera задржан као надред. Без обзира на то, у свим класификацијама саставне групе су исте, само се третирају у различитим ранговима. Термити и бубашвабе су веома блиско повезани, а еколошки и молекуларни подаци указују на везу са родом бубашваба Cryptocercus. 

Према генетским доказима, најближи живи сродници Dictyoptera су Phasmatodea и загонетни ред Notoptera. Ако се Dictyoptera сматрају надредом, ови други редови могу бити укључени у њега. 

Еволуциони односи засновани на Eggleton, Beccaloni & Inward 2007 и модификовани од стране Evangelista et al  2019, приказани су на кладограму:  Породице бубашваба Anaplectidae, Lamproblattidae и Tryonicidae нису приказане, али су смештене у натпородицу Бубашваба. Породице бубашваба Corydiidae and Ectobiidae су раније биле познате као Polyphagidae and Blattellidae. Кладограм такође приказује породицу Alienopteridae (првобитно приписану сопственом реду „Alienoptera“) као сестру Mantodea, али је касније поново додељена изумрлој суперфамилији Бубашваба Umenocoleoidea.

Извори

Додатна литература 

 

 
Надредови инсекaта
Таксони које је описао Пјер Андре Латреј